Лучник из Эймсбери (также известен под условным названием Король Стоунхенджа, но фактически никак не связывается с монархией) — условное название археологической находки, сделанной в мае 2002 года: захоронения в пяти километрах от колец Стоунхенджа, около населенного пункта Эймсбери, некоего богатого человека, умершего в возрасте 35—45 лет и жившего примерно 4300 лет назад, то есть во времена предполагаемого строительства комплекса.

Социальное положение умершего 
Вместе с останками в могиле захоронены золотые украшения, ножи из меди (которые в то время были гораздо дороже золота), два лука и многочисленные кремнёвые наконечники для стрел, браслеты, керамика местного происхождения — в общей сложности около сотни предметов, что более чем в десять раз превышает обычное количество находок в захоронениях этого периода. Тело закутано то ли в плащ, то ли в мантию из шкур.

Всё это говорит об особой знатности захороненной персоны. Археологи связывают это захоронение со Стоунхенджем, предполагая, что умерший был либо руководителем строительства, либо главным жрецом этого возможного храма.

Происхождение захороненного 
Анализ изотопов свинца в зубной эмали умершего показал, что в Британии он пришелец, а родился и вырос в Альпах (скорее всего, на территории современной Швейцарии) и несколько раз проделывал путь из Альп в Британию.

Недалеко от могилы «короля Стоунхенджа» найдена вторая могила, где захоронен молодой человек 20—25 лет. Поскольку оба скелета имеют врождённую особенность строения одной из костей ног, с большой уверенностью говорят о родстве двух мужчин. При этом зубная эмаль молодого человека показывает, что он вырос в окрестностях, на юге Англии, а последние годы жизни провёл в центральной её части или даже на севере, возможно, в Шотландии. Его с некоторой долей условности предполагают сыном «короля Стоунхенджа». К находкам из первой могилы это захоронение добавляет ещё два золотых украшения.

У образца I14200 (50875_1291, Archer, 2470—2239 лет до н. э.) определили Y-хромосомную гаплогруппу R1b-P312>U152>L2 и митохондриальную гаплогруппу K1b1a.

См. также 
 Уэссекская культура

Примечания 

Захоронения
Европа бронзового века

Уилтшир
Археологические объекты в Великобритании
Открытия 2002 года